Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 33A dans le monde.

 Route fédérale 33a en Allemagne
 Route départementale 33a dans le Finistère, en France
 Route nationale 33a à Madagascar

Voir aussi